Riu Núria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riu Núria (vattendrag i Spanien, lat 42,39, long 2,15), Katalonien, Província de Girona, 
 Riu Núria (vattendrag i Spanien, lat 42,31, long 2,17), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar